Кундыш — река в России, протекает в Кичменгско-Городецком районе Вологодской области. Устье реки находится в 4 км по правому берегу реки Майманга. Длина реки составляет 20 км.

Исток реки находится на Северных Увалах в южной части болота Чистое в 26 км к северо-западу от села Кичменгский Городок. Генеральное направление течения — юг. Всё течение проходит по ненаселённому холмистому лесному массиву. Приток - Чащовка (левый). Впадает в Маймангу восточнее деревни Холка.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России и геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Бассейновый округ — Двинско-Печорский;
 Речной бассейн — Северная Двина;
 Речной подбассейн — Малая Северная Двина;
 Водохозяйственный участок — Юг;
 Код водного объекта — 03020100212103000010880.

Примечания 

Реки Кичменгско-Городецкого района
Бассейн Кичменьги